

Patronyme 

 Agnès Aubé (1948-), comédienne française ;
 Charles Nicolas Aubé (1802-1869), médecin et entomologiste français ;
 Henri Aubé (1865-1935), général français et président de la Commission des évadés de guerre ;
 Jean-Claude Aubé (1944-1988), comédien et danseur français ;
 Jean-Paul Aubé (1837-1916), sculpteur français ;
 Martin Aubé (1965-), physicien canadien ;
 Pierre Aubé (1944-), historien français spécialiste du Moyen Âge central et des croisades ;
 Stéphan Aubé (1971-), réalisateur et pianiste français.

Voir aussi 

 
 

Patronyme français
Patronyme normand